Cette page contient les pages d'homonymie de Laflamme et LaFlamme.

Patronyme 

 Carole Simard-Laflamme (1945-), artiste plasticienne québécoise ;
 Christian Laflamme (1976-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Daniel Laflamme (1974-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 David LaFlamme (1941-), virtuose américain du violon ;
 Joseph-Clovis-Kemner Laflamme (1849–1910), premier géologue canadien-français ;
 Leo Kemner Laflamme (1893–1989), juriste et homme politique canadien ;
 Lisa LaFlamme (1964-), journaliste canadienne ;
 Napoléon Kemner Laflamme (1865–1929), juriste et homme politique canadien ;
 Ovide Laflamme (1925–1993), avocat, juge et homme politique fédéral québécois ;
 Raymond Laflamme (1960-), physicien canadien ;
 Rodolphe Laflamme (1827–1893), avocat, professeur de droit et homme politique canadien-français ;
 Rosanne Laflamme (1937-1991), athlète paralympique québécoise ;
 Sonia K. Laflamme (1969-), écrivaine québécoise pour la jeunesse ;
 Yvonne Laflamme (1939-), actrice québécoise.

Toponyme 

 Lac Laflamme (rivière Tagi), lac de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
 Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme, située près de Saint-Edwidge au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Rivière Laflamme, affluent de la rivière Bell coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, Canada.

Littérature 

 Le Journal d'Aurélie Laflamme, série de romans pour adolescentes écrits par India Desjardins et édités par les Éditions des Intouchables.

Homonymie
Homonymie de patronyme